Lopar (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Primorje-Gorski Kotar
Lopar (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper